Списък на всички шампиони при пилотите и при конструктурите в Световния рали шампионат.

Шампиони при пилотите

Класиране по сезон

Класиране по брой световни титли

Класиране по националност

Шампиони при конструкторите

Класиране по сезон

Класиране по конструктор

Класиране по националност 

Световен рали шампионат